Miejscowości w Polsce:
 Bruki Kokocka
 Bruki Unisławskie